Buzonuim crassipes är en mångfotingart som beskrevs av Cook och Loomis 1928. Buzonuim crassipes ingår i släktet Buzonuim och familjen koppardubbelfotingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koppardubbelfotingar
crassipes